189 км, 189-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Казахстан 
 189 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 676240.

Россия 
 189 км — разъезд, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 872415.
 189 км — разъезд (тип населённого пункта) в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Входит в состав Демьяновского сельского поселения
 189 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Манихино 2 — Кубинка 1, Московская железная дорога (Московская область). Код 197149.
 189 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Рязанского направления Московской железной дороги. Код 220097.

См. также 
Разъезд 189 км